Bronk bezeichnet:
 Bronk (Fernsehserie)
 Mount Bronk, Berg in der Antarktis

Bronk ist der Familienname folgender Personen:
 Detlev Wulf Bronk (1897–1975), US-amerikanischer Biophysiker und Universitätspräsident
 Otto von Bronk (1872–1951), deutscher Fernsehpionier
 William Bronk (1918–1999), US-amerikanischer Dichter

Siehe auch:
 Pronk